Аржикур може да се односи на:

 Аржикур (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Аржикур (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома